Источник (фильм, 1949) — фильм Кинга Видора, экранизация одноимённого романа Айн Рэнд.
 Источник (фильм, 1956) — фильм Масаки Кобаяси.
 Источник (фильм, 1968) — фильм Анатолия Граника.
 Источник (фильм, 2011) — фильм Раду Михайляну. См. также 
 Девичий источник
 Змеиный источник